

Lokalizacje

Niemcy 
 Friedrichsfelde – dzielnica Berlina
 Friedrichsfelde – stacja metra w Berlinie
 Berlin-Friedrichsfelde Ost – stacja kolejowa w Berlinie
 Friedrichsfelde – dzielnica Angermünde

Polska 
Dodatkowa nazwa miejscowości:
 Rzędów

Dawne nazwy miejscowości:
 Boguszyce
 Chochół
 Chociwle
 Lisi Las
 Podlesie
 Prętki
 Święchowo
 Wierzchucice

Inne 
 Friedrichsfelde – pałac

Zobacz też 
 Friedrichsfeld